Минулорічні чемпіони Мартіна Хінгіс та Леандер Паес програли в другому колі парі Коко Вандевей/Ражів Рам.

Титул виграли Лаура Зігемунд та Мате Павич, здолавши в фіналі Вандевей та Рама  6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Вехня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2016
Тур WTA 2016
2016 у тенісі